Nagelstraße heißen folgende Straßen:
 eine Straße in Dresden, siehe Nagelstraße (Dresden)
 eine Straße in Eberswalde, siehe Nagelstraße (Eberswalde)
 eine Straße in Essen, siehe Nagelstraße (Essen)
 eine Straße in Ostfildern-Scharnhausen, siehe Nagelstraße (Ostfildern)
 eine Straße in Stuttgart, siehe Nagelstraße (Stuttgart)
 eine Straße in Trier, siehe Nagelstraße (Trier)
 eine Straße in Röhl, siehe Röhl